Ruch Harcerski:
 pojęcie odnoszące się do harcerstwa jako ruchu społecznego
 nazwa odnosząca się do Ruchu Harcerskiego Rzeczypospolitej – ruchu niejawnego wewnątrz Związku Harcerstwa Polskiego, działającego w latach 1983-1989